Ел Јин има више значења:

 Ел Јин (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Јин, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику